Plicatellopsis är ett släkte av svampdjur. Plicatellopsis ingår i familjen Suberitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Plicatellopsis